

Patronyme
 Loïc Lambour (1986- ), est un photographe français.
 Maria Lambour, symbole du Pays Bigouden.
 Séverine Lambour est une scénariste et coloriste de bande dessinée française.

Lieu
 Lambour est un quartier de Pont-l'Abbé où l'on trouve l'église Saint-Jacques de Lambour.

Homonymie
Homonymie de patronyme